Federico Guillermo Luis de Prusia (en alemán, Friedrich Wilhelm Ludwig von Preußen; Berlín, 30 de octubre de 1794-ibidem, 27 de julio de 1863) fue un príncipe prusiano, general de la caballería real, y comandante de división.

Familia 

Nacido en Berlín, Federico fue el hijo del príncipe Luis Carlos de Prusia y de la duquesa Federica de Mecklemburgo-Strelitz, después reina de Hannover, siendo también sobrino del rey Federico Guillermo III de Prusia e hijastro del rey Ernesto Augusto I de Hannover.

La princesa Carlota de Gales estuvo interesada en Federico en 1814 y tenía la esperanza de casarse con él. La pareja se encontró varias veces. Sin embargo, el príncipe repentinamente se comprometió con la hija del duque Alexis Federico Cristián de Anhalt-Bernburg, la princesa Luisa de Anhalt-Bernburg, con la que se casó el 21 de noviembre de 1817 en Ballenstedt. La pareja tuvo dos hijos:

 Alejandro (1820-1896).
 Jorge (1826-1902).

Vida en Düsseldorf 

Desde 1815 hasta su muerte, el príncipe sirvió como el Comandante del 1.º regimiento de Coraceros "Gran Elector" (silesianos). Residió en un palacio en Wilhelmstrasse hasta 1820, cuando se convirtió en comandante de la 20.ª División en Düsseldorf y se trasladó al Castillo Jägerhof. Durante su estancia en el castillo construyó dos nuevas alas del mismo. El castillo pronto se convirtió en el centro de la vida social y cultural de la ciudad, en tanto que el príncipe y la princesa Federico estaban ambos interesados en las artes y eran ellos mismos artistas de talento. El príncipe Federico estuvo entre los fundadores de club de arte, música y drama de Düsseldorf, y sirvió como su mecenas.

Al igual que su primo, el rey Federico Guillermo IV de Prusia, Federico mostró interés en la Edad Media y en los castillos de la Provincia del Rin. Adquirió el Castillo Fatzberg, que lo convirtió en su residencia de verano y lo renombró como Burg Rheinstein.

Últimos años en Berlín 

Fue llamado a Berlín durante las Revoluciones de 1848 en los Estados alemanes. Su popularidad en Düsseldorf era tal que fue elegido como el primer ciudadano honorario de la ciudad en 1856. Federico se había separado de su mujer el año antes, debido a la enfermedad nerviosa crónica que esta padecía. Ella vivió en Eller, cerca de Düsseldorf, donde la visitaba en los cumpleaños respectivos.

Federico, su esposa y su hijo menor están enterrados en una capilla que construyó en Burg Rheinstein.

La población de Fredericksburg, Texas, también conocida como Fritzburg, le debe su nombre.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 
 King, Irene M. (1967). John O. Meusebach: German colonizer in Texas. University of Texas Press.

Príncipes de Prusia del siglo XVIII (Casa de Hohenzollern)
Generales de Prusia
Nacidos en 1794
Fallecidos en 1863
Príncipes de Prusia del siglo XIX (Casa de Hohenzollern)
Caballeros de la Orden de San Jenaro
Príncipes de la Casa Real de Prusia miembros de la Casa de los Señores de Prusia
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Nacidos en Berlín